

Sigle 
 Krikščionių Demokratų Sąjunga – Unione dei Democratici Cristiani, partito politico lituano
 KDS – Komitet za dăržavna sigurnost (Comitato per la Sicurezza dello Stato) – era la polizia segreta della Bulgaria comunista.

Codici 
 KDS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kamaran Downs (Australia)